Немеш () — угорське прізвище:

 Агнеш Немеш Надь (угор. Nemes Nagy Ágnes; 1922—1991) — угорська поетеса.
 Віктор Немеш (1993) — сербський борець греко-римського стилю.
 Деже Немеш (1908 — 1985) — угорський політичний, профспілковий і громадський діяч, журналіст, політолог, прозаїк, історик, редактор.
 Карой Немеш (? — ?) — угорський футболіст і футбольний тренер.
 Іван Немеш (1982) — український військовик, учасник війни на сході України.
 Ласло Немеш (1977) — угорський кінорежисер, сценарист та продюсер.
 Немеш Олена Миколаївна — проректор Рівненського державного гуманітарного університету, заслужений працівник освіти України.

Примітки 

Угорські прізвища